Kermeta  это язык моделирования и программирования для метамодельной инженерии. Он заполняет пробел между MOF, которое определяет только структуру метамодели, и практическими нуждами программирования, добавив средства определения статической семантики (подобно предметно-ориентированному языку программирования) и динамической семантики (используя операционную семантику метамодели). Kermeta использует объектно-ориентированную парадигму, как Java или Eiffel.

История 
Язык Kermeta был инициирован Франком Флойри в 2005 году в рамках работы над проектом Triskell французского Института Информатики и Системных Исследований IRISA в Ренне (Бретань).

Язык Kermeta заимствует понятия из таких языков, как MOF, OCL и QVT, но и от BasicMTL, языка преобразования моделей, который реализовали в 2004 году в проекте Triskell D.Vojtisek и F.Fondement. Он также вдохновлен предыдущим опытом по MTL - первому языку трансформаций, созданному в рамках проекта Triskell, и по языку описания действий для UML "Xion".

Название Kermeta это сокращение от "Kernel Metamodeling" и отражает тот факт, что язык задуман как ядро для (мета-)моделирования.

Kermeta, и его исполняемая платформа под Eclipse в настоящее время доступна в версии 2.0.4  выпущенной в 2012 году. Это open source продукт под Eclipse Public License.

Философия 
Kermeta является языком моделирования и аспектно-ориентированного программирования. Лежащая в его основе метамодель соответствует версии EMOF  стандарта MOF. Он разработан, чтобы писать программы, являющиеся также моделями и выполняющие преобразования над моделями. Цель этого подхода - ввести дополнительный уровень абстракции поверх "объектного" уровня, и увидеть данную систему как набор концептов (и экземпляров этих концептов), образующий единое целое, называемое моделью.

Kermeta, таким образом, приносит:

 Все концепты версии EMOF языка MOF используются для спецификации моделей.
 Конкретный синтаксис, который хорошо подходит для написания моделей и метамоделей.
 Две парадигмы: объектная и модельная.
 Мост к еще одной реализации метамодельного подхода - Eclipse Modeling Framework.

Характеристики 
Основные характеристики языка Kermeta:

императивность: традиционные структуры управления
объект-ориентированность: множественное наследование, позднее связывание
 модель-ориентированность: первоклассные понятия ассоциации и композиции
аспект-ориентированность: интегрирован простой, но мощный механизм для простых задач мета-моделирования. Он особенно удобен для того, чтобы добавить в модель поведенческую семантику - операциональную или трансляционную
контрактное программирование: поддержка операций до и после условия, классы используют инварианты.
Функциональное программирование: функции и лямбда-выражения первого класса
 статическая типизация: типичность для классов и операций, типы функций...
 полная интроспекция: вся модель программы доступна во время выполнения.

Синтаксис 
Любознательный читатель найдет дополнительную информацию на Kermeta.

Пример (Kermeta 1.4) 
 package fsm;
 
 require kermeta
 
 using kermeta::standard
 
 class FSM
 {
    attribute ownedState : set State[0..*]#owningFSM
    reference initialState : State[1..1] 
    reference currentState : State 
 
    /**
     * Print the FSM on the standard output
     */
    operation printFSM() is do
        self.ownedState.each 
        { s | 
            stdio.writeln("State : " + s.name)
            s.outgoingTransition.each 
            { t | 
                stdio.writeln("  Transition : " + t.source.name + 
                "-(" + t.input + "/" + t.output + ")->" + t.target.name)
            }
        }
    end
 }
 
 class State {
    attribute name : String
    reference owningFSM : FSM#ownedState
    attribute outgoingTransition : set Transition[0..*]#source
    reference incomingTransition : set Transition[0..*]#target
    
    operation step(c : String) : String is do
        // Get the valid transitions
        var validTransitions : Collection<Transition> 
        validTransitions :=    outgoingTransition.select { t | t.input.equals(c) }
        // Check if there is one and only one valid transition
        if validTransitions.empty then raise "No Transition!" end
        if validTransitions.size > 1 then raise "Non Determinism" end
        // fire the transition
        result := validTransitions.one.fire
    end
    
    
 }
 
 class Transition 
 {
    reference source : State[1..1]#outgoingTransition
    reference target : State[1..1]#incomingTransition
    attribute output : String
    attribute input : String
    
    operation fire() : String is do
        // update FSM current state
        source.owningFSM.currentState := target
        result := output
    end
 }

См. также 
Разработка управляемая моделями
Предметно-ориентированный язык программирования 
Domain Specific Modelling 
Тестирование на основе модели 
Метамоделирование
Object Constraint Language
Model Transformation Language
Meta-Object Facility

Примечания 
Weaving Executability into Object-Oriented Meta-Languages Pierre-Alain Muller, Franck Fleurey, and Jean-Marc Jézéquel. In S. Kent L. Briand, editor, Proceedings of MODELS/UML'2005, LNCS, Montego Bay, Jamaica, October 2005. Springer.

Ссылки 
Kermeta official website
article list

Метамоделирование
UML
Программное обеспечение, написанное на Java